Трудный:

 Трудный — полуостров в Приморском крае России
 Трудный — приток реки Малая Диринг-Аян (приток Диринг-Аян), остров Котельный, Якутия
 Трудный — небольшой остров в составе Северной Земли.